Henry Smith est un nom porté notamment par :

Politique 

 Henry Smith (régicide) (1620-1668), politicien anglais et juriste ;
 Henry Smith (Rhode Island) (1766-1818), gouverneur du Rhode Island ;
 Henry Smith (Texas) (1788-1851), gouverneur du Texas ;
 Henry Gilbert Smith (1802-1886), homme politique australien ;
 Henry K. Smith (1811-1854),  maire de Buffalo, New York ;
 Henry Smith (homme politique canadien) (1812-1868), avocat et politicien canadien ;
 Henry Dolphus Smith (1819-1889), homme politique canadien ;
 Henry Smith (speaker) (1829-1884), Speaker de l'Assemblée de l'État de New York ;
 Henry Smith (Wisconsin) (1838-1916), représentant des États-Unis au Wisconsin ;
 Henry Augustus Middleton Smith (1853-1924), juge fédéral américain ;
 Henry C. Smith (1856-1911), représentant des États-Unis au Michigan ; 
 Henry Teesdale Smith (1858-1921), homme d'affaires australien et homme politique ;
Sir Henry Babington Smith (1863-1923), fonctionnaire britannique ;
Sir Henry Moncrieff Smith (1873-1951), administrateur britannique en Inde ;
 Henry L. Smith (1898–?), Garda Síochána (Irish police force) ;
Sir Henry Abel Smith (1900-1993), officier de l'armée britannique et gouverneur du Queensland ;
 Henry Wilson Smith (1904-1978), fonctionnaire britannique ;
 Henry P. Smith III (1911-1995), représentant des États-Unis à New York ;
 Henry Smith (homme politique britannique) (né 1969), député de Crawley ;
 Henry Smith (5e vicomte Hambleden) (né 1955), pair britannique ;

Religion 
 Henry Smith (prédicateur) (c. 1560–c. 1591), prédicateur puritain anglais ;
 Henry Boynton Smith (1815-1877), théologien américain ;
 Henry Weston Smith (1827-1876), prédicateur américain ;
  (1847-1927), érudit biblique américain ;
 Henry Goodwin Smith (1860-1940), théologien américain ;
 C. Henry Smith (1875-1948), historien mennonite ;

Science 
 Henry A. Smith (1830-1915), médecin et poète américain ;
 Henry George Smith (1852-1924), chimiste australien ;
 Henry Lilley Smith (1787/89-1859), chirurgien anglais ;

Sports 
 Henry Smith (athlétisme) (1996), athlète australien 
 Henry Smith (athlétisme, Samoa) (né 1955), athlète olympique Samoa ;
 Henry Smith (football australien) (1882-1957), footballeur australien ;
 Henry Tyrell-Smith (1907-1982), motocycliste irlandais ;
 Henry Smith (football) (né 1956), gardien de but écossais ;
 Henry Smith (football américain) (né 1983), joueur de football américain ;

Autre 
 Henry Walton Smith (1738-1792), homme d'affaires anglais, fondateur de WH Smith ;
 Henry Smith (avocat) (1774-), Avocat anglais et artiste amateur ;
 Henry More Smith (fl. 1814), artiste canadien en fuite, homme de confiance ;
 Henry Smith (Royal Navy) (1803-1887), officier de marine britannique ;
 Henry Smith (VC) (1825-1862), récipiendaire anglais de la Victoria Cross pendant la mutinerie indienne ;
 Henry John Stephen Smith (1826-1883), mathématicien irlandais ;
 Henry Pember Smith (1854-1907), peintre américain ;
 Henry Louis Smith (1859-1951), président du Davidson College ;
 Henry Clay Smith (1874-1945), architecte américain ;
 Henry Justin Smith (1875-1936), rédacteur en chef américain ;
 Henry Smith (lynching victim) (1876-1893), ex-esclave américain assassiné à Paris, Texas ;
 Henry Nash Smith (1906-1986), professeur américain, fondateur des études américaines ;
 Henry Holmes Smith (1909-1986), photographe américain ;
 SS Henry B. Smith, un cargo à coque en acier et à hélice construit en 1906.

Voir aussi 
 
 Hal Smith
 Henry Smyth
 Henry Smith Les Toutous